Хоэнау, или Гогенау () — немецкий топоним и фамилия.

Титул 
Графский титул второй морганатической супруги и потомков прусского принца Альбрехта:
 Розалия фон Раух, графиня Гогенау (1820—1879) — вторая супруга принца Альберта
 Вильгельм фон Гогенау (1854—1930) — прусский генерал, сын принца Альбрехта и Розалии фон Раух
 Фридрих фон Гогенау (1857—1914) — прусский офицер, сын принца Альбрехта
 Вильгельм фон Гогенау (1884—1957) — сын Фридриха фон Гогенау, бронзовый призёр Олимпийских игр 1912 года

Топонимы 
Название нескольких населённых пунктов немецкого происхождения. В отличие от фамилии (титула), пишется согласно современным правилам транслитерации немецких имён собственных.
 Хоэнау (Нижняя Бавария)
 Оэнау (исторически Хоэнау) — город в Парагвае
 Хоэнау-ан-дер-Марх — коммуна в Австрии (Нижняя Австрия)
 Хоэнау-на-Рабе